Камполи () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов. 
 Камполи, Крис (род. 1984) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.

Топонимы 
 Камполи-Аппенино — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Фрозиноне.
 Камполи-дель-Монте-Табурно — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Беневенто.